Carl Ringvold (1876–1960) – norweski żeglarz
 Carl Ringvold (1902–1961) – norweski żeglarz